Miejscowości w USA:
 Atoka – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Eddy
 Atoka – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Atoka
 Atoka – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Tipton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Atoka (ang. Atoka County) – w stanie Oklahoma